Podgradje je lahko:

 Podgradje, naselje v občini Ljutomer
 podgradje, oblika srednjeveškega naselja